

Astronomia 
 Maia – stella
 Maia – asteroide scoperto nel 1861

Geografia 
 Maia – comune portoghese
 Maia – comune della Romania nel distretto di Ialomița
 Maia (Maia Alta e Maia Bassa) – frazioni del comune di Merano nella provincia autonoma di Bolzano, Italia 
 Maia – villaggio delle Samoa Americane

Mitologia 
 Maia – figura della mitologia greca, figlia di Atlante, una delle Pleiadi.
 Maia – dea della mitologia romana.
 Maia – madre di Krishna secondo la tradizione hinduista

Onomastica 
 Maia – nome proprio di persona femminile italiano.

Poesia 
 Maia – poema autobiografico di Gabriele d'Annunzio

Persone 
 Maia (XIV secolo a.C.) – donna dell'Antico Egitto, balia di Tutankhamon.
 Alcides Maia (1878-1944) – scrittore, giornalista e politico brasiliano
 Arthur Maia (1992-2016) – calciatore brasiliano
 Demian Maia (1977) – lottatore di arti marziali miste brasiliano
 Salgueiro Maia (1944-1992) – ufficiale portoghese
 Thiago Maia (1997) – calciatore brasiliano
 Tim Maia (1942-1998) – cantante e compositore brasiliano
 Walisson Maia (1991) – calciatore brasiliano

Altro 
 Ape Maia – personaggio di cartoni animati
 Maia – singolare di Maiar, i potenti spiriti dei racconti di J. R. R. Tolkien.
 Maya – personaggio alieno della serie TV Spazio 1999 interpretato da Catherine Schell
 Maia – castrum romano nell'odierno Regno Unito